Karwacz peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Karwacz, un village dans la voïvodie de Lublin
 Karwacz, un village dans la voïvodie de Mazovie